Sertoli – nobile famiglia di Milano
 Antonio Sertoli – militare italiano
 Arnaldo Sertoli – politico italiano
 Enrico Sertoli – fisiologo e docente italiano